Klaas Zijp, burgemeester van Twisk rond 1811/1812
 Klaas Zijp, burgemeester van Midwoud van 1826 tot en met 1852
 Klaas Zijp Mz., burgemeester van Twisk van 1847 tot en met 1888 en burgemeester van Abbekerk van 1853 tot en met 1880
 Klaas Zijp Jz., burgemeester van Abbekerk van 1897 tot en met 1935